Rosario Flores (Peruaans zangeres)
 Rosario Flores (Spaans zangeres), flamenco-pop-zangeres en actrice in o.a. Hable con ella